Nau dos insensatos — alegoria medieval
 Ship of Fools (filme) ou A Nau dos Insensatos — filme de 1965
Navio dos Loucos ou Nau dos Insensatos — pintura de Hieronymus Bosch

Ship of Fools (romance) — romance de 1962 escrito por Katherine Anne Porter
 Calendário (álbum) — álbum do músico brasileiro Lulu Santos, com a canção Nau dos Insensatos

Desambiguações de cinema
Desambiguações de literatura